Семирамида:

 Семирамида — в аккадской и древнеармянской мифологиях легендарная царица Ассирии.
 Семирамида — фундаментальный, но неоконченный труд русского славянофила А. С. Хомякова.
  — опера Й. Мысливечека.
  — опера Джоаккино Россини.
 (584) Семирамида — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S.